Selnica je ime več naselij:
 Selnica ob Dravi (Slovenija)
 Selnica ob Muri (Slovenija)
 Selnica Miholečka (Hrvaška)
 Selnica Podravska (Hrvaška)
 Selnica Psarjevačka (Hrvaška)
 Selnica Šćitarjevska (Hrvaška)
 Selnica, Marija Bistrica (Hrvaška)
 Selnica, Medžimurska županija (Hrvaška)

Vodotoka:
 Selnica (Mura), desni pritok Mure, glej Selniški potok
 Selnica (Selška Sora), levi pritok Selške Sore